Игрок года по версии Шотландской ассоциации футбольных журналистов () — ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту года в шотландском футболе. Награда была впервые вручена по итогам сезона 1964/65. Лауреат определяется путём голосования среди членов Шотландской ассоциации футбольных журналистов (ШАФЖ) (), которая включает в себя более ста представителей прессы, работающих по всей стране. Первым обладателем награды стал представитель клуба «Селтик» Билли Макнилл, первым не шотландским футболистом, получившим этот приз, является англичанин Марк Хейтли — на тот момент нападающий «Рейнджерс». Текущий владелец награды — полузащитник «Селтика» Скотт Синклер. На сегодняшний день восемь футболистов дважды удостаивались быть лауреатами, последним из которых и является Скотт Синклер, выигравший приз по итогам сезона 2016/17.

Премия была создана в 1965 году — через 8 лет после образования ШАФЖ. Процедура выбора следующая — каждый член ассоциации голосует за двух футболистов, распределяя их между первым и вторым, по его мнению, местом. Несмотря на то, что данная премия по дате основания более старая, чем другая награда лучшему игроку (Игрок года по версии футболистов ШПФА), она имеет второстепенное значение для самих футболистов, так как выбор ШПФА делается их коллегами.

Лауреаты 
К лету 2017 года награду вручали 53 раза. Всего было награждено 46 футболистов. В 1974 году приз был присуждён национальной сборной Шотландии, пробившейся на мировое первенство 1974. В таблице указан и другой индивидуальный приз, которого футболист удостоился по итогам сезона — «Игрок года по версии футболистов Шотландской профессиональной ассоциации футболистов» (SPFA). Также по итогам сезона 2012/13 форвард «Хиберниана» Ли Гриффитс удостоился помимо упомянутой награды ещё и приза «Молодому игроку года по версии футболистов».

Победители по странам

Победители по клубам

См. также 
 Игрок года по версии футболистов ШПФА
 Молодой игрок года по версии футболистов ШПФА
 Игрок года по версии футболистов ПФА
 Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов

Примечания 

Шотландия
Футбольные награды в Шотландии
Награды, появившиеся в 1964 году